

Cinema 
 Invisible (The Invisible) – film del 2007 diretto da David S. Goyer

Letteratura 
 Invisibile (Invisible) – romanzo di Paul Auster del 2009

Musica 
 Invisible – singolo di Alison Moyet del 1984
 Invisible – album di Keiko Terada del 1993
 Invisible – album dei La Ley del 1995
 Invisible – album di Edyta Górniak del 2003
 Invisible – album di Marcela Morelo del 2003
 Invisible – singolo di Ashlee Simpson del 2006
 Invisible – singolo di Skylar Grey del 2011
 Invisible – singolo degli U2 del 2014
 Invisible – singolo dei Linkin Park del 2017
 Invisible Records – etichetta discografica statunitense